Heinrich Wachs ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Wachs (Jurist) (1796–1875), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat in verschiedenen Kreisen und Direktor der Verwaltung verschiedener Provinzen des Kurfürstentums Hessen
 Heinrich Wachs (Mediziner) (1822–1895), deutscher Mediziner, Gutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter